Jenin peut désigner :

Patronyme
 Jean-Louis Jenin (1745-?), général de brigade français.

Toponymie
en 
 Jenin est un village  de la gmina de Bogdaniec dans la powiat de Gorzów

au 
 Joub Jenin est le chef-lieu du District de la Bekaa occidentale, dans la vallée de la Bekaa.

Art
 Jenin, Jenin est un documentaire palestinien réalisé en 2002

Divers
 Cinema Jenin est un cinéma de la ville de Jénine, en Cisjordanie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme